Hinterleithen ist der Name folgender Orte:

 Hinterleithen (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterleithen (Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis), Ortschaft der Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hinterleiten